Ла Јербабуенита има више значења:

 Ла Јербабуенита (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Јербабуенита (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику